Уильям Эдвард Харрис (; 29 июля 1935, Торонто — 20 сентября 2001, Торонто) — канадский хоккеист и тренер, в качестве игрока трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964), четырёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
В течение трёх сезонов играл за «Торонто Мальборос», где благодаря своей результативности в сезонах 1953/54 и 1954\55 набирал более 60 очков за сезон, дважды входя во Вторую команду звёзд Лиги Онтарио. По окончании сезона присоединился к «Торонто Мейпл Лифс», где играл в течение десяти сезонов, выиграв с «Мейпл Лифс» с 1962 по 1964 годы три Кубка Стэнли подряд.

По окончании сезона 1964/65 был обменян в «Детройт Ред Уингз», где отыграл половину сезона, отыграв большую часть в фарм-клубе «Питтсбург Хорнетс», с которым в 1967 году выиграл Кубок Колдера, заработав за сезон 70 очков. По окончании сезона 1966/67 был выставлен на драфт расширения НХЛ, где в 6-ом раунде под общим 35-ым номером его забрал клуб «Окленд Силз», где отыграл полтора сезона, после чего было обменян в «Питтсбург Пингвинз», который стал его последним клубом в карьере.

Тренерская карьера 
В качестве главного тренера работал со сборной Швеции на ОИ-1972 и на ЧМ-1972, где завоевал бронзовые медали. Затем в течение трёх сезонов работал с командами «Оттава Нэшинлз» и «Торонто Торос».

Был главным тренером канадской сборной на Суперсерии-1974, которая завершилась победой сборной СССР.

С 1976 по 1978 годы был главным тренером сборной Италии.

С 1980 по 1982 годы был помощником главного тренера в «Эдмонтон Ойлерз», после чего в 1982 году стал главным тренером «Садбери Вулвз», которую возглавлял до 1984 года.

Смерть 
Умер 20 сентября 2001 года в Торонто в возрасте 66 лет после продолжительного ракового заболевания.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Питтсбург Хорнетс»
Игроки «Калифорния Голден Силз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры сборной Швеции по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Канады по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Италии по хоккею с шайбой
Умершие от рака